Tecnologia
Purificação de água
Purificação de proteínas

Religião
Nossa Senhora da Luz — ou Nossa Senhora da Purificação
Igreja de Nossa Senhora da Purificação
Purificação ritual
Apresentação de Jesus no Templo — ou Purificação da Virgem Maria; festividade litúrgica cristã
Jesus expulsando os vendilhões — ou Purificação do Templo; episódio dos Evangelhos

Localidades

 Freixianda — ou Nossa Senhora da Purificação das Freixiandas
 Santo Amaro (Bahia) — ou Santo Amaro da Purificação
 Serra (Tomar) — ou Nossa Senhora da Purificação da Serra

Pessoas

 Caíque Santos da Purificação
 João da Purificação Marques Perdigão
 Madre Mariana da Purificação
 Maria da Purificação Lopes
 Renan Purificação

 Purificação (voleibolista)
 Purificação Araújo